Huli bezeichnet:

 Huli (Stadtbezirk) (湖里区), Stadtbezirk von Xiamen in der chinesischen Provinz Fujian
 Huli (Straßenviertel) (湖里街道), Straßenviertel im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Fujian
 Huli (Brest) (Гулі), Ort im weißrussischen Rajon Brest
 Huli (Mjadsel) (Гулі), Ort im weißrussischen Rajon Mjadsel
 Huli (Sprache), Einzelsprache aus der Familie der Ost-Neuguinea-Hochland-Sprachen
 Huli (Volk), ethnische Gruppe in Papua-Neuguinea